Vukovije je lahko:
 Vukovije Donje (Bosna in Hercegovina)
 Vukovije Gornje (Bosna in Hercegovina)
 Vukovije (Hrvaška)